Duitsland:
Sankt Oswald-Riedlhütte

Oostenrijk:
Sankt Oswald (Niederösterreich)
Sankt Oswald bei Freistadt
Sankt Oswald bei Haslach